Los dicinodontos o dicinodontes (Dicynodontia) son un grupo de terápsidos ("ProtoMamíferos") que vivieron desde mediados del Pérmico hasta el Cretácico inferior, 

Los dicinodontes, excepto algunas formas primitivas, poseían los dientes reducidos y substituidos por una especie de pico córneo cortante. La abertura en la frente, llamado foramen pineal o tercer ojo. Su esqueleto era macizo, con huesos cortos y robustos.

Historia Evolutiva 
Los dicinodontes aparecen por primera vez durante el Pérmico Medio y sufrieron una rápida radiación evolutiva, convirtiéndose en los vertebrados terrestres más exitosos y abundantes del Pérmico Superior. Durante este tiempo, incluyeron una gran variedad de especies, incluidos herbívoros grandes, medianos y pequeños y cavadores similares a Topos.

Se sabe que solo cuatro linajes sobrevivieron al final de la extinción pérmica; los tres primeros representados con un solo género cada uno: Myosaurus, Kombuisia y Lystrosaurus, siendo estos últimos los herbívoros más comunes y extendidos del Indiense (Triásico más temprano). Ninguno de estos sobrevivió mucho tiempo en el Triásico. El cuarto grupo fue kannemeyeriiformes, los únicos dicinodontes que se diversificaron durante el Triásico. Estos animales rechonchos, de tamaño de un cerdo al tamaño de un buey, fueron los herbívoros más abundantes en todo el mundo desde la edad de Olenekiano hasta Ladiniense. Por el Carniano habían sido suplantados por cinodontes traversodontos y reptiles rincosaurios. 

Durante mediados del Triásico Tardío, tal vez debido a la creciente aridez, declinaron drásticamente, y el papel de los grandes herbívoros fue asumido por los Sauropodomorfos.

Fósiles descubiertos en Polonia indican que los dicinodontos sobrevivieron al menos hasta el temprano Rhaetian (último Triásico). Seis fragmentos de hueso fósil interpretados como restos de un cráneo descubierto en Australia (Queensland) podrían indicar que los dicinodontos sobrevivieron en el Cretácico en el sur de Gondwana. Pero, Agnolin et al. (2010) consideraron que las afinidades del espécimen de Australia eran inciertas, y notaron su similitud con los huesos del cráneo de algunos cocodrilomorfos, como Baurusuchus.

Con el declive y la extinción de los kannemeyeridos, no habría más herbívoros sinápsidos grandes dominantes hasta la época del Paleoceno medio (60 Ma) cuando los mamíferos, descendientes de cinodontes, comenzaron a diversificarse después de la extinción de los dinosaurios.

Sistemática

Taxonomía 

 
 
 Infraorden Dicynodontia
 Género Angonisaurus
 Género Colobodectes 
 Superfamilia Eodicynodontoidea
 Familia Eodicynodontidae
 Género Eodicynodon
 Superfamilia Kingorioidea
 Familia Kingoriidae
 Género Kingoria
 Género Kombuisia
 Clado Diictodontia
 Superfamilia Emydopoidea
 Familia Cistecephalidae 
 Género Cistecephaloides
 Género Cistecephalus
 Género Kawingasaurus
 Familia Emydopidae
 Género Myosauroides
 Género Myosaurus
 Género Palemydops
 Superfamilia Robertoidea
 Familia Diictodontidae
 Género Anomodon
 Género Diictodon
 Familia Robertiidae
 Género Robertia
 Clado Pristerodontia
 Género Dinanomodon
 Género Odontocyclops
 Género Propelanomodon
 Familia Aulacocephalodontidae 
 Familia Dicynodontidae 
 Género Dicynodon
 Género Fortunodon
 Género Peramodon
 Familia Lystrosauridae
 Género Basilodon
 Género Kwazulusaurus
 Género Lystrosaurus
 Familia Oudenodontidae 
 Familia Pristerodontidae 
 Superfamilia Kannemeyeriiformes
 Familia Kannemeyeriidae
 Género Dinodontosaurus
 Género Dolichuranus
 Género Ischigualastia
 Género Kannemeyeria
 Género Placerias
 Género Rabidosaurus
 Género Sinokannemeyeria
 Género Wadiasaurus
 Familia Shansiodontidae 
 Género Rhinodicynodon
 Género Shansiodon
 Género Tetraaonias
 Género Vinceria
 Familia Stahleckeriidae
 Género Angonisaurus
 Género Ischigualastia
 Género Moghreberia
 Género Placerias
 Género Stahleckeria
 Género Sungeodon
 Género Zambiasaurus
 Familia Dinodontosauridae
 Género Dinodontosaurus
 Género Parakannemeyeria
 Género Rechnisaurus
 Género Rhadiodromus
 Género Sangusaurus
 Género Shaanbeikannemeyeria
 Género Sinokannemeyeria

No clasificados:
 Género Jachaleria
 Género Dolichuranus

Filogenia 
El siguiente es un cladograma modificado de Angielczyk y Rubidge (2010 y 2012) que muestra la relación filogenética de Dicynodontia:

Otro cladograma según un estudio de Kammerer et al. (2011):

Referencias

Enlaces externos 

 
Sinápsidos del Pérmico